

【丱】 — китайський ієрогліф.

Значення 
два хвости; дві дульки (дитяча зачіска).
дитина; дитячий.
руда.

Прочитання

Див. також 
卝
礦 鉱 矿 鑛

Джерела та література

Посилання 
 

Ієрогліфічні ключі